
Список правителей Тямпы со времени основания тямского княжества Линьи около 192 года.

Цари Линьи

Цари долины Тхубон

Цари Тямпы

См. также 
 Тямпа
 Список правителей Вьетнама

Примечания

Литература 
 
 
 

Правители Тямпы
Тямпа